Mistrzostwa Świata w Snookerze 1975 (ang. 1975 World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1974/1975, rozegrany w dniach 9 kwietnia - 1 maja 1975 roku w Melbourne (Australia). 

Obrońca tytułu, Walijczyk Ray Reardon w meczu finałowym pokonał Australijczyka Eddiego Charltona 31–30 w wyniku czego obronił tytuł snookerowego Mistrza Świata.

Nagrody 
 Zwycięzca: L4 000

 Łączna pula nagród: L18 900

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzostwa Świata w Snookerze 1975 były ostatnim turniejem tego cyklu rozegranym poza Wielką Brytanią.
 W finale tegorocznej edycji Mistrzostw Świata w Snookerze została rozegrana maksymalna z możliwych liczba partii – 61 frame'ów. Była to pierwsza taka sytuacja w nowoczesnej erze snookera (od 1969 roku).
 Zwycięstwo w mistrzostwach Walijczyka Raya Reardona było czwartym w karierze a trzecim z rzędu triumfem zawodnika w snookerowych Mistrzostwach Świata.
 Najwyższy break turnieju to 128 punktów Anglika Davida Taylora.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1975 w sporcie